Museums-Check ist eine deutsche Fernsehsendung, die seit 2010 im Auftrag von 3sat produziert wird. Moderator der Sendung ist Markus Brock, der ausgewählte Museen in Deutschland, Österreich und der Schweiz besucht und vorstellt.

Inhalt 
Markus Brock stellt in einem Rundgang und in Gesprächen mit prominenten Gästen, Kuratoren und Ausstellungsmachern je Sendung ein oder mehrere Museen vor. Dabei wird beispielsweise über die Architektur, die Szenografie, das Ausstellungskonzept, die Museumspädagogik, den Museumsshop und das Museumscafé diskutiert. Die Sendung richtet sich an ein breites Publikum, die sich für Kultur interessieren und gerne ins Museum gehen. Ziel der Sendung ist laut Markus Brock: „Lust auf Museen [machen] und Schwellenangst nehmen“.

Episodenliste

Weblinks 
 Offizielle Website von Museums-Check
 Museums-Check in der ARD Mediathek
 
 Museums-Check bei Wunschliste.de
 "Wir versuchen, den Menschen Schwellenangst zu nehmen" – Interview mit Markus Brock zum 10-jährigen Sendejubiläum. In: 3sat.de, 3. Mai 2020

Einzelnachweise 

3sat
Kultursendung (Fernsehen)
Museumswesen (Deutschland)
Fernsehsendung (Deutschland)
Fernsehsendung der 2010er Jahre
Fernsehsendung der 2020er Jahre
Kultursendung (Deutschland)